Truly, Madly, Deeply est le titre de plusieurs œuvres :

 Truly, Madly, Deeply, film britannique réalisé par Anthony Minghella sorti en salles en 1991 ;
 Truly Madly Deeply, chanson du groupe pop rock australien Savage Garden sorti en 1997 ;
 Truly Madly Deeply, reprise de cette chanson par le groupe dancecore allemand Cascada sorti en 2006.